За́мкнутый круг (уменьшит. кружок)

 Замкнутый круг — фразеологизм русского языка, название безвыходной ситуации.
 Замкнутый круг (людей) — название закрытого для чужих кружка людей (друзей или специалистов).
 «Замкнутый круг» — частнокапиталистический уклад в СССР периода НЭПа.
 Замкнутый кружок — изначальное изображение буквы «Аин» еврейского алфавита; символ глаза.
 «Замкнутый круг» (The Closed Circle, 2004) — роман британского писателя Джонатана Коу; в русском переводе «Круг замкнулся» (2009).
 «Замкнутый круг» — песня группы «Ария».

Фильмы 
 «Замкнутый круг» — фильм ужасов (Full Circle; Канада, Великобритания; 1977), получивший премию Сатурн (1982).
 «Замкнутый круг» — триллер 1978 года, Италия.
 «Замкнутый круг» — фильм-триллер (Франция, Италия; 2009).
 «Замкнутый круг» — украинский сериал 2018 года.

См. также 
 Круг (значения) | Порочный круг
 Уроборос
 Круги кровообращения человека
 Кружок (диакритический знак)
 Full Circle | Full Circle (альбом Drowning Pool)

Примечания